Фуэнтидуэнья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 50,55 км². Население — 123 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии